Osoby o nazwisku  Archangielski:
 Aleksandr Archangielski − radziecki konstruktor samolotów
 Aleksandr Archangielski − rosyjski kompozytor i dyrygent
 Boris Archangielski − rosyjski szachista i sędzia szachowy
 Jonasz (Archangielski) − biskup prawosławny
 Sławomir Archangielski − polski muzyk, kompozytor i instrumentalista
 Stefan (Archangielski) − biskup prawosławny

Inne:
 Ewangeliarz Archangielski − manuskrypt
 obwód archangielski − jednostka administracyjna Federacji Rosyjskiej
 rejon archangielski − rejon w Baszkirii